UAA steht als Abkürzung für:

 United Arab Airlines, gemeinsame staatliche Fluggesellschaft Ägyptens und Syriens (früherer Name)
 Ungers Archiv für Architekturwissenschaft, Nachlass und Bibliothek des Architekten Oswald Mathias Ungers
 Universal Audio Architecture, Audiotreiberstandard von Microsoft
 Universally Administered Address, Einbrand-Adresse einer Netzwerkkarte
 Universidad Autónoma de Asunción, Universität in Paraguay
 University Athletic Association, Sportlerorganisation in den USA
 University of Alaska Anchorage, Universität in den USA
 Uracil – Adenin – Adenin, Basentriplett der DNA/RNA, siehe Stopcodon
 Urananreicherungsanlage, siehe Uran-Anreicherung und Urananreicherungsanlage Gronau

UAA